Прошлое, значения:
 Прошлое — часть линии времени, состоящая из событий, которые уже произошли.
 Свершившееся — события прошлого.